

События 
 Консулы Луций Вирий Агрикола и Секст Катий Клементин Присциллиан.
 230—235 — Папа римский св. Понтаин.
 Около 230 — Мученичество св. Цецилии, римлянки.
 Около 230 — Ориген вступил в конфликт с Деметрием Александрийским.
 Около 230 — Распад государства андхров (династия Сатавахана) на мелкие государства.

Скончались 
 Рабби Хийя — еврейский мудрец в земле Израиля.
 Урбан I — епископ Рима.
 Филострат Лемносский — древнегреческий писатель времён правления римских императоров из династии Северов.
 Цецилия Римская — святая римская дева-мученица III века.
 Чжун Яо — китайский политик, каллиграф времен империи Хань и царства Вэй эпохи Троецарствия.

См. также